Een verkeersweg:
 N670 (België)
 N670 (Frankrijk)
 N670 (Nederland), zie Provinciale weg 670

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing